Села:
 Довгівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Довгівка — Дніпропетровська область, Софіївський район